Саранди:

 Саранди — поселение в Аргентине в провинции Буэнос-Айрес.
 Саранди — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Саранди — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Саранди, Мария Каломира (Каломира; род. 1985) — греческая певица, которая представляла Грецию на конкурсе Евровидение 2008 года.

См. также 
  — название военных кораблей Аргентины.